Алессандро Соммелла (, родился 12 апреля 1956 года в Неаполе, Италия) — итальянский музыкант.

В течение многих лет он работал в Лондоне с Souled Out! (1980) и с Planet Funk, в Италии с Марчеллой Боксия, итальянским поэтом.

Поддержал Gigi Canu и Sergio Della Monica в создании группы Planet Funk, с которыми он записал диск Non Zero Sumness, ставший впоследствии золотым.

Хотя он предпочел не сопровождать Planet Funk в мировом турне, работая солистом, он продолжает сотрудничать с этой группой в художественном производстве альбома.

Дискография 
 Sold Out! — 1991
 Non Zero Sumness — 2002
 La deriva dei continenti (сольный альбом) — 2006

Planet Funk
Диджеи Италии
Музыканты в жанре электронной музыки